Бебешко — украинская фамилия. Известные носители:

 Бебешко, Владимир Владимирович (род. 1956) — украинский продюсер и аранжировщик.
 Бебешко, Сергей Васильевич (род. 1968) — советский и украинский гандболист.